Labin (Istrië), een plaats en gemeente in de Kroatische provincie Istrië
Labin (Prgomet), een plaats in de gemeente Prgomet in de Kroatische provincie Split-Dalmatië